Перовићи могу бити:

 Перовић, презиме

или

 Перовићи (Завидовићи), насељено мјесто у општини Завидовићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Перовићи (Кострена), насељено мјесто у општини Кострена, Република Хрватска